Серге́й Ю́рьевич Оре́шкин () — советский и российский хоккеист, хоккейный тренер. Мастер спорта России (1993).

Биография 
Воспитанник электростальского хоккея.

До 1991 года выступал в местном «Кристалле» в Первой лиге чемпионата СССР по хоккею с шайбой, с двухлетним перерывом на службу в армии, который он провёл выступая за тверской СКА МВО. В Твери он знакомится с будущим генеральным менеджером московского «Динамо» Андреем Сафроновым.
После распада СССР уехал в Венгрию и до завершения карьеры играл за местные клубы, наибольшее время проведя в «». Неоднократно становился чемпионом Венгрии.

Завершил карьеру игрока в сезоне 2003/2004. В сезоне 2004/2005 был главным тренером «». Затем был детским тренером в различных клубах Венгрии и Румынии, в конце 00-ых вернулся в 
«».

В 2011 году возглавил молодёжную команду ХК МВД в МХЛ. Проработал три сезона, завоевав бронзовые медали в сезоне 2012/2013.

Летом 2015 г. перешёл на новую должность в системе московского клуба «Динамо», к которой относится и молодёжный ХК МВД — должность главного тренера команды «Динамо» (Балашиха), играющей в ВХЛ.

В связи с отсутствием результата главный тренер московского «Динамо» Харийс Витолиньш был смещён со своего поста 29 декабря 2015 года, а Орешкин был назначен главным тренером.

В сезоне 2015/2016 под руководством Орешкина динамовцы вышли в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, но на стадии 1/2 финала Западной конференции проиграли СКА.

В сезоне 2016/2017 динамовцы вновь в противостоянии со СКА уступили в 1/2 финала конференции. Из-за проблем со здоровьем Орешкин был вынужден пропустить последнюю игру в серии.

В июле 2017 года стало известно, что Орешкин присоединился к тренерскому штабу ХК «Динамо Санкт-Петербург», выступающего в ВХЛ и был назначен тренером-консультантом.

20 июля 2017 года был назначен главным тренером МХК «Динамо Санкт-Петербург». 20 ноября 2017 года покинул свой пост по семейным обстоятельствам и занял должность консультанта команды. 22 февраля 2018 года вернулся на прежнюю должность, был назначен и. о. главного тренера в связи с болезнью главного тренера Николая Акимова. Команда вылетела в 1/4 финала, проиграв «Локо» в серии 1-3. Летом Орешкин подписал контракт ещё на один сезон.

16 октября 2018 года был назначен главным тренером «Динамо Санкт-Петербург» после увольнения Леонида Тамбиева. 18 февраля 2019 был уволен за три матча до начала плей-офф. И. о. главного тренера был назначен Егор Башкатов. В тот же день было объявлено, что Орешкин будет консультантом тренерского штаба.

31 мая 2019 года было объявлено, что ХК «Динамо Москва» вернёт фарм-клуб ВХЛ, который будет базироваться в Твери. 14 июня 2019 года Сергей Орешкин был назначен главным тренером ХК «Динамо Тверь». В тренерский штаб команды вошёл Анатолий Антипов.

В первом сезоне после возрождения тверское "Динамо" не смогло пройти в плей-офф, заняв 10 место, отстав от пензенского "Дизеля", идущего на 8 месте, на 6 очков. 

18 июня 2020 года руководство ХК «Динамо Москва» объявило, что команда  "Динамо Тверь" переезжает в Красногорск, а главным тренером будет назначен Андрей Пятанов. 

В сезоне 2020/2021 являлся советником генерального директора московского «Динамо». С лета 2021 года — спортивный директор питерского «Динамо».

Статистика (главный тренер) 
 Последнее обновление: 20 февраля 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на sports.ru

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Ференцварош»
Игроки ХК «Альба Волан»
Игроки ХК «Уйпешт»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК МВД
Тренеры ХК «Динамо» Балашиха
Тренеры ХК «Динамо» Москва
Тренеры МХК «Динамо» Санкт-Петербург
Тренеры ХК «Динамо» Санкт-Петербург
Хоккейные функционеры России